Archibald Montgomerie peut désigner :
 Archibald Montgomerie (1726-1796),  d’Eglinton, un général écossais et un membre du Parlement britannique ;
 Archibald Montgomerie (1812-1861),  d'Eglinton,  de Winton, appelé Lord Montgomerie de 1814 à 1819, un homme politique conservateur britannique ;
 Archibald Montgomerie (1880-1945),  d'Eglinton ;
 Archibald Montgomerie (1914-1966),  d’Eglinton, un homme politique britannique ;
 Archibald Montgomerie (1939-2018),  d'Eglinton.